Торкильдсен  () — норвежская фамилия.

Известные носители 
 Торкильдсен, Андреас (род. 1982) — норвежский метатель копья, двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира 2009 года, двукратный чемпион Европы 2006 и 2010 годов.
 Торкильдсен, Тор (1932—2006) — норвежский писатель.
 Торкильдсен, Торлейф (1886—1954) — норвежский гимнаст и теннисист, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1912 по гимнастике в командном первенстве по шведской системе.